Clypeasterophilus är ett släkte av kräftdjur. Clypeasterophilus ingår i familjen Pinnotheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Clypeasterophilus